Самела Кей (; род. 25 июля 1986, Торонто, Онтарио, Канада) — канадская актриса, наиболее известная по ролям Джуди Данверс в фильме «Оправданная жестокость» и Китти Прайд в боевике «Люди Икс».

Самела Кей — дочь кастинг-директора Джули-Энн Кей.

Фильмография

Примечания

Ссылки